Kungrat o Kungrats, tribu mongola després turcmana 
 Kungrad, població del Karakalpakistan, Uzbekistan 
 dinastia Kongrat, llinatge que va governar Khivà del 1804 al 1920. El